Autio ist der Familienname folgender Personen:
 Aino Autio (1932–2022), finnische Hürdensprinterin; siehe Aino Isomäki
 Asko Autio (* 1953), finnischer Skilangläufer
 Asser Autio (1897–1981), finnischer Skilangläufer
 Iina Autio (* 1987), finnische Unihockeyspielerin
 Kaarina Autio (* 1941), finnische Turnerin
 Narelle Autio (* 1969), australische Fotografin
 Veli Autio (1909–1993), finnischer Ruderer